CRO:
 Chief risk officer, functionaris belast met bewaking van de bedrijfsrisico's
 Chief responsibility officer, functionaris belast met maatschappelijk verantwoord ondernemen
 Clinical Research Organisation
 conversieratio-optimalisatie (vaak geschreven als Conversie Ratio Optimalisatie)
 Crown Airways, de ICAO-code 
 CrO, chroom(II)oxide, een oxide van chroom
 Cro (rapper), Duits rapper
 Cro (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie

 Cro Magnon, een Belgische muziekgroep